Communauté mondiale peut désigner :
la communauté internationale, qui met l'accent sur les différents pays et États
 une communauté à l'échelle du monde, fruit de la mondialisation et d'une vision cosmopolitique: ceci peut mettre l'accent aussi bien sur les citoyens et autres personnes privées que les personnes publiques.